Натуральне число 1753
 1753 рік до нашої ери
 1753 рік нашої ери